Glockenbach bezeichnet:
 einen Bach in München, siehe Münchner Stadtbäche#Innere Stadtbäche
 das danach benannte Glockenbachviertel
 ein deutsches Musikprojekt, siehe Glockenbach (Musikprojekt)